Das Wort Strix steht für:

 Strix (Gattung), eine Eulengattung
 Singular von Strigae, nächtliche Wesen der römischen Mythologie, die sich an Kindern vergreifen
 Strix-Munition, eine selbstzielsuchende Munition für 12-cm-Minenwerfer
 Strix Ltd, weltweit größter Hersteller von automatischen Schaltelementen für Wasserkocher mit Firmensitz auf der Isle of Man